Саву:

 Саву — море в Тихом океане
 Саву — глубоководная котловина в одноимённом море
 Саву — архипелаг в Тихом океане, принадлежит Индонезии
 Саву — крупнейший остров в составе архипелага Саву

Персоналии 
 Саву, Илие (1920—2010) — румынский футболист и тренер.
 Саву, Мариан (род. 1972) — румынский футболист, нападающий.